

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 28 июня

Национальные 
  — День работников связи и информации.
  — Национальный день памяти Познанского июня 1956 года.
  — День Конституции.
  — Видовдан, день памяти битвы на Косовом поле.

Религиозные 
  Православие
 Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461);
 память пророка Амоса (VIII в. до н. э.).
 память преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских (1392);
 память мучеников Вита, Модеста и мученицы Крискентии питательницы (ок. 303);
 память мученика Дулы Киликийского (305—313);
 память преподобного Дулы страстотерпца, Египетского;
 память преподобного Иеронима Блаженного, Стридонского (420);
 перенесение мощей прп. Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (ок. IX);
 память благоверного князя Сербского Лазаря (1389);
 память святителя Ефрема II, патриарха Сербского (после 1395);
 память блаженного Августина, епископа Иппонийского (430);
 священномученика Амоса Иванова, пресвитера (1919).

Именины 
 Католические: Ириней, Леон.
 Православные: Августин, Амос, Вит, Герман, Григорий, Дула, Ефрем, Иероним, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Фёдор.

События 
См. также: :Категория:События 28 июня

До XVII века 
 550 — в Константинополе освящена церковь Апостолов.
 1119 — мусульманская армия Иль-Гази разгромила войско Рожера Салернского, регента Антиохии.
 1569 — заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.

XVII век 
 1635 — французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.
 1644 — актёр бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
 1648 — начало экспедиции русских мореходов под руководством Семёна Дежнёва, в ходе которой был открыт Северный морской путь.
 1651 — начало битвы под Берестечком между украинскими казаками Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна Казимира.

XVIII век 
 1712 — в Санкт-Петербурге в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, построенный в Главном адмиралтействе для Балтийского флота.

 1778 — сражение при Монмуте в ходе Войны за независимость США.
 1779 — Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.
 1786 — в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

XIX век 
 1812 — войска Наполеона I вступили в Вильну.
 1816
 Торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове.
 Учреждение Человеколюбивого Общества в Санкт-Петербурге. Эта благотворительная организация имела по всей России многие десятки школ, богаделен, больниц, приютов, домов трудолюбия, институтов слепых и прочих заведений и являлась выражением христианского милосердия.
 1865 — указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. Первым министром путей сообщения стал Павел Петрович Мельников.
 1868 — эмир Бухарский признал себя вассалом России.

XX век 
 1902 — конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке и, таким образом, наделил президента полномочиями для приобретения у французской «Панамской компании» прав на строительство канала и у Колумбии права на вечное управление зоной канала.
 1904 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно «Нордж» разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.
 1912 — в России восстановлены посты мировых судей, упразднённые в 1889 году.
 1914 — в Сараеве совершено убийство эрцгерцога Франц Фердинанд и его жены сербским террористом Гаврилой Принципом из группы «Млада Босна», спровоцировавшее Июльский кризис, переросший в Первую мировую войну.
 1919
 Образована Лига наций.
 Подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.
 1921 — Король Александр I Карагеоргиевич провозгласил новый конституционный устав Королевства сербов, хорватов и словенцев. Устав получил название «Видовданской конституции» по имени праздника.
 1922 — создана прокуратура УССР.
 1923 — «Известия» опубликовали обращение патриарха Тихона к «архипастырям, пастырям и пасомым православной церкви российской», в котором он заявил о признании Советской власти.
 1931 — В Испании прошли парламентские выборы. Выборы уверенно выиграла коалиция левых и центристских партий Союз республиканцев и социалистов, набрав 72,92 % голосов избирателей, что обеспечило ей 368 мест (78,30 %) в Конгрессе депутатов.
 1933 — в Москве началась широкомасштабная операция по аресту и высылке цыган. В ходе её были депортированы 5470 человек.
 1940 — советские войска вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины, находившихся в составе Румынии.
 1944 — освобождён от финских захватчиков город Петрозаводск — столица Карело-Финской ССР.
 1948 — Информбюро коммунистических и рабочих партий исключило из своего состава Союз коммунистов Югославии. Поводом послужил отказ Иосипа Броз Тито строго следовать сталинским рекомендациям. Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Югославией был расторгнут. Вскоре в советской печати Тито именовался едва ли не фашистом. Лишь после смерти «вождя всех народов» отношения между двумя странами вновь вошли в нормальное русло.
 1967 — Израиль аннексировал восточный Иерусалим.
 1969
 Катастрофа самолёта Ил-14 в Киргизской ССР. 40 человек погибли.
 Начало Стоунволлских бунтов в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж (Манхэттен). В ночь на 28 июня посетители клуба «Stonewall Inn» на Кристофер-стрит впервые оказали активное сопротивление полиции, проводившей очередную облаву. Столкновения продолжались несколько дней. Эти даты считаются точкой отсчёта для американского (а во многом и мирового) гей-движения.
 1975 — группа «10cc» во второй (и последний) раз возглавила британский хит-парад с песней "I'm Not in Love", которая по итогам года будет названа лучшей в опросе самого авторитетного в то время еженедельника «Melody Maker».
 1982 — первая катастрофа самолёта Як-42 — крупнейшая авиакатастрофа в истории Белоруссии. 132 человека погибли.
 1988 — в Москве состоялось открытие XIX конференции КПСС, ознаменовавший начало политической реформы в СССР. Выступая на XIX Партийной конференции, которая завершилась 1 июля, М. С. Горбачёв изложил план изменений в административной структуре государства с целью демократизации Коммунистической партии и предоставления большей самостоятельности руководителям промышленных предприятий.
 1989 — в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.
 1991
 «Ливерпульская Оратория» Пола Маккартни прозвучала в Англиканском Соборе Ливерпуля. Маккартни написал эту 90-минутную работу в соавторстве с американским композитором Карлом Дэвисом в честь празднования 150-й годовщины Королевской Филармонии Ливерпуля.
 На 46-м (заключительном) заседании сессии СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) в Будапеште подписан протокол об упразднении организации.
 1993 — в соответствии с решением Латвийского комитета по денежной реформе с этого дня в денежных расчётах совершён полный переход на лат.
 1994 — на чемпионате мира по футболу нападающий сборной России Олег Саленко в матче против Камеруна установил рекорд турнира по количеству голов в одном матче, забив 5 мячей.
 1996 — Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.
 1997 — за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращён, а Тайсон дисквалифицирован.

XXI век 
 2001 — Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по обвинению в военных преступлениях.
 2004 — образовано временное коалиционное правительство Ирака.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 28 июня

До XIX века 
 1476 — Павел IV (в миру Джанпьетро Карафа; ум. 1559), 223-й Папа Римский (1555—1559).
 1491 — Генрих VIII Тюдор (ум. 1547), английский король (1509—1547), сделавший страну протестантской.
 1577 — Питер Пауль Рубенс (ум. 1640), фламандский живописец.
 1712 — Жан Жак Руссо (ум. 1778), французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения.
 1742 — Уильям Хупер (ум. 1790), американский юрист и политик, один из подписавших Декларацию независимости США.
 1754 — Клод-Франсуа Мале (ум. 1812), французский генерал, руководитель заговора против Наполеона I.

XIX век 
 1809 — князь Николай Голицын (ум. 1892), русский военный историк, мемуарист.
 1824 — Поль Брока (ум. 1880), французский хирург, основоположник физической антропологии.
 1827 — Лев Лагорио (ум. 1905), русский художник-маринист.
 1831 — Пётр Вейнберг (ум. 1908), русский поэт, переводчик, историк литературы.
 1855 — Теодор Ройсс (ум. 1923), немецкий оккультист.
 1860 — Сергей Платонов (ум. 1933), русский историк.
 1867 — Луиджи Пиранделло (ум. 1936), итальянский писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии (1934).
 1873 — Алексис Каррель (ум. 1944), французский хирург, биолог, патофизиолог, лауреат Нобелевской премии (1912).
 1878 — Станислав Бжозовский (ум. 1911), польский литературный критик, писатель, философ.
 1883 — Пьер Лаваль (расстрелян в 1945), французский политик, премьер-министр в 1931—1932 и 1935—1936 гг, глава «правительства Виши» с 1942 по 1944 год.
 1892 — Эдвард Карр (ум. 1982), английский историк, политолог, дипломат, журналист.
 1894 — Абрам Роом (ум. 1976), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.

XX век 
 1901 — Иван Ковалёв (ум. 1993), советский военный и государственный деятель, нарком путей сообщения СССР (1944—1948).
 1902 — Ричард Чарльз Роджерс (ум. 1979), американский композитор.
 1906 — Мария Гёпперт-Майер (ум. 1972), немецкий физик, одна из двух женщин — нобелевских лауреатов по физике (1963).
 1912 — Серджиу Челибидаке (ум. 1996), румынский и немецкий дирижёр.
 1921 — Памулапарти Венката Нарасимха Рао (ум. 2004), премьер-министр Индии (1991—1996).
 1923 — Даниил Храбровицкий (ум. 1980), советский сценарист и кинорежиссёр.
 1924 — Вадим Сидур (ум. 1986), советский скульптор и художник.
 1926
 Мел Брукс, американский кинорежиссёр, киноактёр, комик.
 Артём Карапетян (ум. 2011), советский и российский актёр театра и кино, сценарист, «король дубляжа».
 1927
 Шервуд Роуланд (ум. 2012), американский химик, лауреат Нобелевской премии (1995).
 Борис Шилков (ум. 2015), советский конькобежец, олимпийский чемпион (1956), неоднократный чемпион мира и Европы.
 1930 — Николай Каретников (ум. 1994), советский и российский композитор-авангардист.
 1932 — Пэт Морита (ум. 2005), американский киноактёр японского происхождения.
 1933 — Гельмут Мюллер-Брюль (ум. 2012), немецкий дирижёр.
 1940 — Павел Финн, киносценарист, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1943 — Клаус фон Клитцинг, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1985).
 1946
 Виктор Бутурлин (ум. 2022), российский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РФ.
 Брюс Дэвисон, американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус».
 Олег Фиалко, украинский кинорежиссёр и сценарист.
 1947 — Анни Дюпре, французская актриса и писательница.
 1948
 Сергей Бодров (старший), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель, журналист.
 Кэти Бейтс, американская актриса и режиссёр, лауреат «Оскара», двух «Золотых глобусов» и др. наград.
 1949 — Александр Панкратов-Чёрный, актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист России.
 1955 — Николай Зимятов, советский лыжник, 4-кратный олимпийский чемпион.
 1960 — Андреа Бенелли, итальянский стрелок, олимпийский чемпион в ските (2004).
 1966
 Джон Кьюсак, американский киноактёр, сценарист, продюсер.
 Наталья Штурм, российская певица.
 1967 — Яна Поплавская, советская и российская актриса, теле- и радиоведущая.
 1969 — Айелет Зорер, израильская киноактриса.
 1971
 Фабьен Бартез, французский футбольный вратарь, чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000).
 Илон Маск, канадско-американский инженер и предприниматель, основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors.
 Рэй Слейнгард, нидерландский музыкант, рэп-исполнитель, фронтмен группы «2 Unlimited».
 1972 — Мария Бутырская, российская фигуристка, чемпионка мира (1999), трёхкратная чемпионка Европы.
 1973 
 Андре Ланге, немецкий бобслеист, четырёхкратный олимпийский чемпион. 
 Региллио Симонс, нидерландский футболист и футбольный тренер.
 1976 — Сет Уэскотт, американский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион в сноуборд-кроссе. 
 1981 — Джон Уоттс, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 1985 — Ляйсан Утяшева, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая.
 1987 — Аяка Кикути, японская конькобежка, олимпийская чемпионка 2018 года. 
 1991 — Кевин Де Брёйне, бельгийский футболист. 
 1992 — Элейн Томпсон-Хера, ямайская бегунья, 5-кратная олимпийская чемпионка.
 1994 — Аниш Гири, нидерландский, ранее российский шахматист, гроссмейстер.
 1996 — Донна Векич, хорватская теннисистка.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 28 июня

До XIX века 
 548 — Феодора (р. ок. 500), византийская императрица, супруга Юстиниана I.
 767 — Павел I (р. 700), 93-й Папа Римский (757—767), брат папы Стефана II (III).
 1586 — Примож Трубар (р. 1508), словенский протестантский проповедник, первопечатник и лингвист.
 1598 — Абрахам Ортелиус (р. 1527), фламандский картограф, издатель первого современного атласа.
 1628 — Йенс Мунк (р. 1579), норвежско-датский мореплаватель и исследователь.

XIX век 
 1808 — убит Селим III (р. 1761), султан Османской империи (1789—1807).
 1813 — Герхард Шарнхорст (р. 1755), прусский полководец, генерал.
 1834 — Осип Бове (р. 1784), российский архитектор.
 1836 — Джеймс Мэдисон (р. 1751), четвёртый президент США (1809—1817).
 1838 — Карл Бистром (р. 1770), российский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
 1839 — Александр Воейков (р. 1778 или 1779), русский поэт, переводчик, литературный критик, издатель, журналист.
 1855 — Фицрой Джеймс Раглан (р. 1788), британский фельдмаршал, по имени которого назван вид покроя рукава реглан.
 1857 — Нино Чавчавадзе (р. 1800), грузинская княжна, жена А. С. Грибоедова.
 1884 — Николай Берг (р. 1823), русский поэт, переводчик, историк.

XX век 
 1914 — убит Франц Фердинанд (р. 1863), австрийский эрцгерцог, наследник престола Австро-Венгрии (с 1896).
 1922 — Велимир Хлебников (р. 1885), русский поэт и писатель-прозаик.
 1924 — Иоганн Никель (р. 1863), немецкий и польский католический теолог и педагог; доктор богословия.
 1932 — Майронис (р. 1862), литовский поэт, драматург, теолог, католический священник.
 1936 — Александр Беркман (р. 1870), деятель международного анархического движения, писатель.
 1942 — Янка Купала (наст. имя Иван Луцевич, р. 1882), белорусский советский поэт и переводчик, драматург, публицист.
 1944 — Иван Зубков (р. 1904), советский инженер, один из руководителей обороны Ленинграда в дни блокады.
 1948 — Леонид Рамзин (р. 1887), учёный-теплотехник, изобретатель первого советского прямоточного котла.
 1967 — Оскар Мария Граф (р. 1894), немецкий писатель, антифашист.
 1971
 Антанас Венцлова (р. 1906), литовский советский поэт, прозаик, критик, переводчик, государственный деятель.
 Александр Сигаев (р. 1893), кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1974 — Вэнивар Буш (р. 1890), американский учёный, инженер, изобретатель аналоговых компьютеров, организатор науки.
 1979 — Натан Рахлин (р. 1906), дирижёр, педагог, народный артист СССР
 1984
 Вера Немчинова (р. 1899), русская, французская и американская балерина, балетный педагог.
 Игаэль Ядин (р. 1917), израильский археолог, открывший Свитки Мёртвого моря, политический деятель.
 1989 — Йорис Ивенс (р. 1898), голландский кинорежиссёр-документалист.
 1992
 Михаил Таль (р. 1936), советский шахматист, гроссмейстер, 8-й чемпион мира.
 Виктория Вронская (р. 1909), американская пианистка и педагог.
 1993 — Борис Христов (р. 1914), болгарский оперный певец (бас).
 2000 — Надежда Казанцева (р. 1911), певица, народная артистка РСФСР.

XXI век 
 2001 — Мортимер Адлер (р. 1902), американский философ, педагог, популяризатор науки.
 2009 — Алексей Цветков (р. 1924), советский и российский скульптор-анималист.
 2011 — Алексей Мажуков (р. 1936), советский композитор-песенник, кинокомпозитор.

См. также

Примечания